Cleopatra (pel·lícula de 1912)
 Cleopatra (pel·lícula de 1917)
 Cleopatra (pel·lícula de 1920)
 Cleopatra (pel·lícula de 1934)
 Cleòpatra (pel·lícula de 1963), pel·lícula anglesa dirigida l'any 1963 per Joseph L Mankiewicz
 Cleopatra (pel·lícula de 1999)
 Cleopatra (pel·lícula de 2003), film argentí